

Persone
 Gandolfo – politico italiano, conte di Piacenza

Antonino Gandolfo – pittore italiano
Antonino Gandolfo Brancaleone – musicista e compositore italiano
Asclepia Gandolfo – generale italiano
Giancarlo Gandolfo – economista italiano
Giuseppe Gandolfo – pittore italiano
Lorenzo Gandolfo – militare italiano
Marco Giacinto Gandolfo – vescovo cattolico italiano
Mike Gandolfo – ex tennista statunitense
Simone Gandolfo – attore e regista italiano

Altro 
Bivacco Gandolfo – bivacco sito nel comune di Balme, sulle Alpi Graie, Piemonte, Italia
Castel Gandolfo – comune della città metropolitana di Roma Capitale, Italia
Gandolfo – nome proprio di persona italiano maschile